Das Ende der Neuzeit ist der Titel folgender Bücher:

 Das Ende der Neuzeit (Guardini) von Romano Guardini (1950)
 Das Ende der Neuzeit (Lay) von Rupert Lay (1996)